Тулуза (фр. Toulouse, окс. и лат. Tolosa) — многозначный термин.

 Тулуза — город на юге Франции, столица региона Юг-Пиренеи и префектура (административный центр) департамента Верхняя Гаронна. 
 Тулуза (графство) — средневековое графство в Южной Франции, располагавшееся на территории современных регионов Лангедок — Руссильон и Юг — Пиренеи. 
 Тулуза (епископство) — архиепархия Римско-Католической церкви с центром в одноимённом французском городе.
 Тулуза (округ) — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Юг-Пиренеи. 
 (138) Тулуза — астероид, открытый в 1874 году.

 Тулуза (футбольный клуб) — французский футбольный клуб, базирующийся в одноимённом городе. 
 Тулуза (футбольный клуб, 1937) — несуществующий сейчас французский футбольный клуб из одноимённого города.
 Тулуза (регбийный клуб) — один из сильнейших регбийных клубов Франции и Европы.